Il doppio del torneo di tennis Stuttgart Indoor 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Wojciech Fibak e Tom Okker che hanno battuto in finale Bob Carmichael e Brian Teacher 6-3, 5-7, 7-6.

Teste di serie 

 Wojciech Fibak /  Tom Okker (campioni)
 Frew McMillan /  Fred McNair (primo turno)

 Vijay Amritraj /  Jan Kodeš (primo turno)
 Colin Dowdeswell /  Heinz Günthardt (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Stuttgart Indoor 1979